Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1985 го́да () — 41-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста 
Список 22 лучших футболистов:

Сильнейшие по линиям

Примечания

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на сайте RSSSF

1985
Спорт в Латвии в 1985 году
Футбол в СССР в 1985 году